Pere – plurale di pera
Pere – forma catalana del nome proprio di persona Pietro
Pere – singolo degli Articolo 31 tratto dall'album Domani smetto
Pere – comune della provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungheria)

Pagine correlate
Pera (disambigua)
Péré
Saint-Père